

Cinema 
 Fiore selvaggio – film del 1921 diretto da Gustavo Serena
 Fiore selvaggio (Driftwood) – film del 1947 diretto da Allan Dwan 
 Fiore selvaggio (Wildflower) – film tv del 1991 diretto da Diane Keaton

Televisione 
 Fiore selvaggio – telenovela brasiliana del 1979